Alfredo Pinto Vieira de Melo um jurista brasileiro
Bernardo Vieira de Melo um sertanista e administrador colonial luso-brasileiro
Sérgio Vieira de Mello um brasileiro funcionário da Organização das Nações Unidas
Tarcilo Vieira de Melo um político brasileiro, deputado constituinte em 1946

Desambiguação